En technologies de l'information et de la communication, un logiciel de gestion de la formation (en anglais Training Resource Management System) est un système de gestion d’apprentissage à destination du monde professionnel. S’adressant aux responsables formation d’entreprises et aux organismes de formation professionnelle, ce genre de système propose des solutions dites de back-office incluant la gestion logistique, financière, et administrative des activités de formation.

Objectif et inscription dans un dispositif de formation 
Un logiciel de gestion de la formation a pour objectif d’aider à la gestion de l’ensemble des processus de back-office liés à la formation professionnelle, en particulier la formation présentielle, et inclut des fonctionnalités logistiques, financières, et administratives. Ainsi, un tel système informatique s’inscrit généralement à la base d’un dispositif de formation professionnelle, et s’intègre alors avec les autres outils formant ce dispositif :

Services et fonctionnalités courantes 
Un logiciel de gestion de la formation inclut généralement des fonctionnalités logistiques, financières, et administratives, pouvant comprendre: 
 Etablissement d’un parcours formation 
 Gestion des plans prévisionnel de formation (outils prévisionnels)
 Gestion logistique de la formation (planification de sessions, gestion des ressources, automatisation des processus administratifs)
 Pilotage de la formation (suivi budgétaire, réalisation de rapports et bilans)
 Standardisation des processus et conformité réglementaire
 Outils d’évaluations
 Portails à destination des managers et stagiaires en formation

Notes et références

Articles connexes 
 Système de gestion de contenu
 Logiciel d'édition de contenu pédagogique 
 Learning management system
 Technologies de l'information et de la communication (TIC)

Logiciel
Formation professionnelle